DBU steht für:
 Dansk Boldspil-Union, dänischer Fußballverband
 Deutsche Barkeeper-Union, Berufsverband für Barkeeper in Deutschland
 Deutsche Biertrinker Union, ehemalige politische Partei in Deutschland
 Deutsche Billard-Union, Fachverband für den Billardsport im Deutschen Olympischen Sportbund  
 Deutsche Bowling-Union, Dachverband für die Sport- bzw. Leistungsbowler in Deutschland
 Deutsche Brauer-Union, ehem. Verein gegen die Auswüchse der Abstinenzbewegung 
 Deutsche Buddhistische Union, Dachverband von Buddhisten in Deutschland
 Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Stiftung der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Osnabrück
 Diazabicycloundecen, eine bizyklische, anellierte, starke, nicht nucleophile Amidinbase in der Chemie

dBu steht für:
 Bel (Einheit)#Verwendung mit anderen Maßeinheiten, Zusätze, Spannungspegel mit der Bezugsgröße  

dbu steht für:
 Bondum Dom (ISO-639-3-Code), einer der Dialekte von Dogon (Sprache), einer Niger-Kongo-Sprache in Mali

DBU